Амстердамский марафон () — ежегодный (с 1975 года) марафон в Амстердаме (Нидерланды), с 1999 года проводящийся в октябре. Один из самых популярных марафонов в Европе — около 15 000 участников из-за рубежа в 2012 г. Марафон по престижности входит в мировую десятку. Однако по общей численности участников это второй марафон в Нидерландах после Роттердамского.

История 
Во время Летних Олимпийских игр 1928 года был проведён марафон, спортсмены финишировали на «Олимпийском стадионе». До 1975 года официально марафон не проводился, но финиш дистанции традиционно находится на легендарном стадионе. Лишь в 1978 году марафон не проводился.

Рекорды 
 Мужчины:  Уилсон Чебет — 2:05.36
 Женщины:  Месерет Хайлу — 2:21.09

Победители

Ссылки 

 Официальный сайт Амстердамского марафона
 Карта Амстердамского марафона

Примечания 

Амстердамский марафон
Мероприятия, регулярно проводимые с 1975 года